Fågelgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fågelgrundet, Larsmo, Österbotten, 
 Fågelgrundet, Raseborg, Nyland, 
 Fågelgrundet, Ingå, Nyland,

Se även
Fågelgrund
Fågelgrynnan
Fågelgrynnorna

Robotskapade Finlandförgreningar